The Engagement Ring – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Selig Polyscope Company
The Engagement Ring – cortometraggio del 1912 diretto da Mack Sennett
The Engagement Ring – film tv del 2005 diretto da Steven Schachter